Арадий Руфин ()

Известные носители:

 Арадий Руфин (консул) — консул 311 года, префект Рима в 304—305 гг, 312 и 312—313 гг.
 Арадий Руфин (префект Рима) — префект Рима в 376 г., возможно, внук предыдущего.